Perse  – personaggio della mitologia greca, titano 
 Perse – personaggio della mitologia greca, figlio di Andromeda e Perseo
 Perse – personaggio della mitologia greca, uno dei re della Colchide, figlio di Perseide ed Helios